

Codici 
 MVS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mucuri (Buenos Aires) (Brasile)

Informatica 
 MVS è un sistema operativo per grandi elaboratori di classe mainframe prodotto negli anni settanta da IBM; sostituito negli anni novanta da OS/390, è attualmente superato da z/OS

 MVS È un formato audio compresso usato da Sony's Memory Stick IC recorders,ICD-MS1 and ICD-MS515

 MVS (Multi Video System) è una versione del Neo Geo